Lista över städer, comuni, i Italien med ett invånarantal över 50 000.

Källor 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) data uppdaterad 30 juni 2008 . Invånarantalen är baserade på senaste folkräkningen 2001 samt data från bilancio demografico beräknad från 22 october 2001 till 30 juni 2008.

 Lista
Städer
 Lista